Лансон:

 Лансон — одно- или двухмачтовое парусно-гребное промысловое или каботажное судно.
 Лансон — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Лансон — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

Персоналии
 Лансон, Гюстав (1857—1934) — французский литературовед.
 Лансон, Фил () (род. 1950)  — клавишник и автор песен, известен как участник рок-группы Uriah Heep.